Il campionato armeno di scacchi (in armeno Շախմատի Հայաստանի առաջնությունը) è un torneo di scacchi che si disputa a partire dal 1934 per determinare il campione di scacchi dell'Armenia. Il campionato si svolse solo sporadicamente fino al 1945, ma da allora si è disputato ogni anno. Il primo campionato femminile si è disputato anch'esso nel 1934, ma si disputa regolarmente soltanto dal 1949.

Albo d'oro
 Nota: le colonne possono essere ordinate con i pulsanti a fianco dei titoli.

{| class="sortable wikitable"
|+Campionato open
! # !! Anno !! Vincitore
|-
| 1  || 1934 || 
|-
| 2  || 1938 || Alek'sandr Dolowxanyan
|-
| 3  || 1939 ||    
|-
| 4  || 1941 || Vazgen Karapetyan
|-
| 5  || 1945 || 
|-
| 6  || 1946 || 
|-
| 7  || 1947 || Henrik K'asparyan
|-
| 8  || 1948 || Henrik K'asparyan
|-
| 9  || 1949 || 
|-
| 10 || 1950 || 
|-
| 11 || 1951 || 
|-
| 12 || 1952 || 
|-
| 13 || 1953 || 
|-
| 14 || 1954 || 
|-
| 15 || 1955 || 
|-
| 16 || 1956 || 
|-
| 17 || 1957 || 
|-
| 18 || 1958 || 
|-
| 19 || 1959 || 
|-
| 20 || 1960 || 
|-
| 21 || 1961 || Arjrown Sargsyan
|-
| 22 || 1962 || 
|-
| 23 || 1963 || 
|-
| 24 || 1964 || 
|-
| 25 || 1965 || 
|-
| 26 || 1966 || 
|-
| 27 || 1967 || 
|-
| 28 || 1968 || 
|-
| 29 || 1969 || Karen Ašoti Grigoryan
|-
| 30 || 1970 || 
|-
| 31 || 1971 || 
|-
| 32 || 1972 || Karen Ašoti Grigoryan
|-
| 33 || 1973 || 
|-
| 34 || 1974 || 
|-
| 35 || 1975 || 
|-
| 36 || 1976 || Vanik Zak'aryanGagik Hakobyan
|-
| 37 || 1977 || 
|-
| 38 || 1978 || 
|-
| 39 || 1979 || 
|-
| 40 || 1980 || 
|-
| 41 || 1981 || Karen Movsisyan
|-
| 42 || 1982 || 
|-
| 43 || 1983 || 
|-
| 44 || 1984 || 
|-
| 45 || 1985 || 
|-
| 46 || 1986 || 
|-
| 47 || 1987 || 
|-
| 48 || 1988 || 
|-
| 49 || 1989 || 
|-
| 50 || 1990 || 
|-
| 51 || 1991 || 
|-
| 52 || 1992 || Artašes Minasyan
|-
| 53 || 1993 || 
|-
| 54 || 1994 || 
|-
| 55 || 1995 || 
|-
| 56 || 1996 || 
|-
| 57 || 1997 || 
|-
| 58 || 1998 || 
|-
| 59 || 1999 || 
|-
| 60 || 2000 || 
|-
| 61 || 2001 || 
|-
| 62 || 2002 || 
|-
| 63 || 2003 || 
|-
| 64 || 2004 || 
|-
| 65 || 2005 || 
|-
| 66 || 2006 || 
|-
| 67 || 2007 || 
|-
| 68 || 2008 || 
|-
| 69 || 2009 || Arman Pashikian
|-
| 70 || 2010 || 
|-
| 71 || 2011 || 
|-
| 72 || 2012 || 
|-
| 73 || 2013 || 
|-
| 74 || 2014 || 
|-
| 75 || 2015 || 
|-
| 76 || 2016 || 
|-
| 77 || 2017 || Hovhannes Gabuzjan
|-
| 78 || 2018 || Haik M. Martirosyan
|-
| 79 || 2019 || Arman Pashikian
|-
| 80 || 2020 || Samvel Ter-Sahakyan
|-
| 81 || 2021|| Hovhannes Gabuzjan
|-
| 82 || 2022|| Manuel Petrosyan
|-
| 83 || 2023|| Samvel Ter-Sahakyan
|}

{| class="sortable wikitable"
|+Campionato femminile
! # !! Anno !! Vincitrice
|-
| 1 || 1934 || Margarita Mirza-Avagian
|-
| 2 || 1939 || 
|-
| 3 || 1941 || 
|-
| 4 || 1949 || 
|-
| 5 || 1950|| 
|-
| 6 || 1951|| 
|-
| 7 || 1952|| 
|-
|	48	||	1993	||	
|-
|	49	||	1994	||	
|-
|	50	||	1995	||	
|-
|	51	||	1996	||	
|-
|	52	||	1997	||	
|-
|	53	||	1998	||	
|-
|	54	||	1999	||	
|-
|	55	||	2000	||	
|-
|	56	||	2001	||	
|-
|	57	||	2002	||	
|-
|	58	||	2003	||	
|-
|	59	||	2004	||	
|-
|	60	||	2005	||	
|-
|	61	||	2006	||	
|-
|	62	||	2007	||	
|-
|       63      ||      2008    ||      
|-
|       64      ||      2009    ||      
|-
|       65      ||      2010    ||      
|-
|       66      ||      2011    ||      
|-
|       67      ||      2012    ||      
|-
|       68      ||      2013    ||      
|-
|       69      ||      2014    ||      
|-
|       70      ||      2015    ||      
|-
|       71      ||      2016    ||      
|-
|       72      ||      2017    ||      
|-
|       73      ||      2018    ||      
|-
|       74      ||      2019    ||      
|-
|       75      ||      2020    ||      
|-
|       76      ||      2021    ||      
|-
|       77      ||      2022    ||      
|-
|       78      ||      2023    ||      
|}

Statistiche
Nel torneo open hanno ottenuto più vittorie (da soli o "ex aequo"):
 Henrik K'asparyan: 10
 Ašot Anastasyan: 8
 Lvon Grigoryan: 6
 Artašes Minasyan e Edoward Mnac'akanyan: 5
 Tigran Vartani Petrosyan e Smbat Lpowtyan: 4
 Karen Asryan e Karen Ašoti Grigoryan: 3
 Hovhannes Gabowzyan: 2

In campo femminile Elina Danielyan ha ottenuto sei vittorie.

Note

Collegamenti esterni
 

Armenia